Hannah Arendt (1906-1975), philosophe allemande naturalisée américaine.

Titres 

 Hannah Arendt, film allemand réalisé par Margarethe von Trotta, sorti en 2013.

Divers 
 (100027) Hannaharendt est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.